

Astronomia
 2351 O'Higgins – asteroide della fascia principale

Geografia
 O'Higgins – regione del Cile centrale
 Lago O'Higgins/San Martín –  lago della Patagonia, suddiviso tra Argentina e Cile
 O'Higgins – comune del Cile, nella Provincia di Capitán Prat, nella regione di Aysén
 Villa O'Higgins – capoluogo del comune di O'Higgins

Persone
Ambrosio O'Higgins (~1720-1801) – politico coloniale spagnolo di origine irlandese 
Bernardo O'Higgins (20 agosto 1778-24 ottobre 1842) – primo capo di Stato del Cile, figlio di Ambrosio
Pablo O'Higgins (1904-1983) – pittore statunitense

Sport
 Club Deportivo O'Higgins – squadra di calcio cilena